Roman Villa är en fornlämning i republiken Malta.   Den ligger i kommunen L-Imdina, i den centrala delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Valletta. Roman Villa ligger  meter över havet.

Terrängen runt Roman Villa är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Havet är nära Roman Villa åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Roman Villa. Runt Roman Villa är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Birkirkara,  kilometer öster om Roman Villa. 

Trakten runt Roman Villa består till största delen av jordbruksmark.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i L-Imdina (kommun i Malta)